«Новые центурионы» () — кинофильм режиссёра Ричарда Флейшера; экранизация одноимённого романа американского писателя Джозефа Уэмбо.

Сюжет 

Фильм о работе лос-анджелесской полиции. Новичок-идеалист, студент юридического факультета (Стейси Кич), поступает в полицию, просто чтобы как-то свести концы с концами, и проходит суровую школу полицейской жизни под руководством копа-ветерана (Джордж К. Скотт). Постепенно он теряет интерес и к семье, и к учёбе: работа в полиции становится всей его жизнью.

В ролях 
 Джордж К. Скотт — Кильвински
 Стейси Кич — Рой
 Джейн Александр — Дороти
 Скотт Уилсон — Гус
 Розалинд Кэш — Лорри
 Эрик Эстрада — Серджио
 Клифтон Джеймс — Уайти
 Ричард Е. Кальк — Милтон
 Джеймс Сиккинг — сержант Андерс
 Беверли Хоуп Эткинсон — Элис
 Митти Лоуренс — Глория
 Изабель Санфорд — Вилма
 Кэрол Спид — Марта
 Трэйси Лайлс — Хелен
 Бёрк Бирнс — Филлипс
 Уильям Атертон — Джонсон
 Питер Де Анда — Глэдстоун
 Эд Лотер — Гэллоуэй
 Дольф Свит — сержант Рунион
 Стефан Гираш — владелец дома
 Дебби Фрэш — Рэбэкка
 Майк Лэйн — Lumberjack
 Роджер Э. Мосли — водитель грузовика
 Чарльз Д. Грэй — Бетел
 Рид Морган — Вудро Гэнди
 Майкл Делано — Ранатти
 Адриана Шоу — пьющая мать
 Пепе Серна — молодой мексиканец
 Би Томпкинс — Серебряные брюки
 Хилли Хикс — молодой негр
 Энн Рэмси — жена сумасшедшего мужчины
 Киттен Нативидад — гоу-гоу танцовщица в баре

Примечания

Ссылки 
 Mad Magazine #158, April 1973

Фильмы-драмы США
Фильмы о полицейских
Фильмы Ричарда Флейшера
Детективные фильмы США
Фильмы США 1972 года